Albertonectes (букв. "пловец из Альберты") — род вымерших морских рептилий плезиозавров из семейства эласмозавридов, обитавших на территории современной Канады в позднем меловом периоде. Является самым длинным из известных эласмозавров, и плезиозавров вообще, как по длине тела (11,6 метров), так и по длине шеи (7 метров).

История изучения 

Род известен по одному хорошо сохранившемуся голотипу TMP 2007.011.0001, представляющему собой полный посткраниальный скелет, в настоящее время хранящемуся в Королевском Тирреловском палеонтологическом музее в Драмхеллере, Канада. Данный образец был обнаружен во время добычи драгоценных окаменевших раковин аммонитов, также известных как аммолит, и включает в себя все 132 позвонка, полный грудной и неполный тазовый пояса, почти полные передние и задние конечности, разъединённые ребра, гастралии и по меньшей мере 97 гастролитов.

Примечания 

Эласмозавриды
†
Пресмыкающиеся мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Канады
Фоссилии, описанные в 2012 году